Yan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Heng-mei Yan
 Lin Yan
 Shan-chun Yan